Albategnius – łac. nazwisko astronoma al Battani 
 Albategnius – krater księżycowy